Моанда - назва міст

 Моанда (Габон)
 Моанда (Демократична Республіка Конго)